Колпея́ (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в восточной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 9 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 15 км. Ближайшие населённые пункты — Завелье, Трилесина, Укропенка.

Согласно переписи население Колпеи в 1999 году насчитывало 34 жителя.

Через деревню проходит автомобильная дорога местного значения  Укропенка — Колпея — Трилесина.

В Колпее находится часовня постройки конца XIX — начала XX веков. Также здесь находится кладбище участников Первой мировой войны. К востоку от деревни расположена территория биологического заказника «Мицкевичский».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района